

Toponyme 
 Musau, une commune autrichienne du Tyrol.
 Musau, une entité de Neudorf, un quartier de Strasbourg.

Patronyme
Eric Bokanga Musau